Michael O'Neill (acteur), Amerikaans acteur
 Michael O'Neill (voetballer), Noord-Iers voetbalcoach en oud-voetballer